Леопольд Фридрих I Франц Николаус Ангальтский (; 29 апреля 1831, Дессау — 24 января 1904, Балленштедт) — герцог Ангальтский в 1871—1904 годах.

Биография 
Фридрих родился в Дессау в 1831 году и был третьим ребёнком и единственным сыном герцога Леопольда IV Ангальт-Дессауского и его жены Фридерики Вильгельмины Прусской, дочери Фридриха Людвига Карла Прусского и Фридерики Мекленбург-Стрелицкой.

Фридрих учился в Бонне и Женеве, а в 1851 году поступил на службу в прусскую армию в Потсдаме .

В 1863 году Фридрих стал наследником единого герцогства Ангальт, когда его отец Леопольд IV получил в наследство все территории Анхальта после смерти последнего герцога Ангальт-Бернбурга .

В 1864 году Фридрих участвовал в во второй войне за Шлезвиг под началом своего шурина принца Фридриха Карла Прусского, а в 1870—71 годах — в франко-прусской войне в чине генерал-лейтенанта. Он присутствовал на провозглашении Вильгельма I германским императором в Зеркальной галерее Версальского дворца 18 января 1871 года. Фридрих стал преемником своего отца в качестве герцога Ангальта 22 мая 1871 года.

30 июля 1873 года герцогом Фридрихом были учреждены награды за заслуги в области науки и искусства, которые вручались лицам в знак признания особых достижений в этой области.

23 января 1904 года с герцогом Фридрихом случился апоплексический удар, и он скончался на следующий день в замке Балленштедт. Его наследником стал второй сын Фридрих.

Брак и дети 
22 апреля 1854 года в Альтенбурге Фридрих женился на принцессе Антуанетте, которая была дочерью принца Эдуарда Саксен-Альтенбургского (1804—1852) от первого брака с Амалией Гогенцоллерн-Зигмаринген (1815—1841). В браке родились:

 Леопольд (1855—1886) — наследный принц, с 1884 года женат на Елизавете Гессен-Кассельской (1861—1955);
 Фридрих (1856—1918) — герцог Ангальта, с 1889 года женат на Марии Баденской (1865—1939);
 Елизавета (1857—1933) — с 1877 года супруга великого герцога Адольфа Фридриха V Мекленбург-Стрелицкого (1848—1914);
 Эдуард (1861—1918) — герцог Ангальта, в 1895—1918 годах женат на Луизе Саксен-Альтенбургской (1873—1953);
 Ариберт (1864—1933) — регент Ангальта в 1918 году, в 1891—1900 годах женат на Марии Луизе Шлезвиг-Гольштинской (1872—1956);
 Александра (1868—1958) — с 1897 года супруга князя Гюнтера Зиццо Шварцбурга (1860—1926)

Награды 
 Династический орден Альбрехта Медведя
 Орден Вендской короны (17 апреля 1877)
 Железный крест

Родословная 

</center>

Примечания

Ссылки 
 Фридрих I на thepeerage.com
 Ангальтская династия

Герцоги Ангальта
Участники Австро-прусско-датской войны